Axel Banér kan syfta på:

 Axel Nilsson (Banér) (1513-1554), svenskt riksråd
 Axel Banér (1594-1642), svensk riksråd och riksmarskalk
 Axel Banér (1661-1742), svensk ämbetsman, landshövding